Chingue es un término de origen americano y puede referirse a:
 varias especies de mamíferos del género Conepatus, también conocidos como mofetas, zorrillos o zorrinos; y a
 una prenda de vestir en las culturas precolombinas de América.
En Chile, actualmente está en peligro de extinción, desde el año 2015, debido a que la población se ha reducido a más del 60%, ya que su hábitat ha sido reducido, por culpa de la tala de árboles.